Il doppio dell'Open Gaz de France 2005 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 2005.

Barbara Schett e Patty Schnyder erano le detentrici del titolo, ma quest'anno non hanno partecipato.

Iveta Benešová e Květa Peschke hanno battuto in finale 6–2, 2–6, 6–2 Anabel Medina Garrigues e Dinara Safina.

Teste di serie
 Anabel Medina Garrigues /  Dinara Safina (finale)
 Silvia Farina Elia /  Marta Marrero (quarti di finale)
 Tathiana Garbin /  Tina Križan (semifinali)
 Jelena Kostanić /  Claudine Schaul (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Open Gaz de France 2005